20-й сезон Почётного дивизиона, высшего дивизиона чемпионата Испании по мини-футболу, проходил с 26 августа 2008 года по 19 июня 2009 года. Победителем как регулярного чемпионата, так и плей-офф стала команда «Эль-Посо» из Мурсии.

Финальная серия до двух побед состояла из двух матчей и завершилась со счётом 2:0 в пользу «Эль-Посо», а их соперником был «Интер Мовистар».

Участники сезона 2008-09 
 Аскар Луго (Луго)
 Барселона (Барселона)
 Беникарло (Беникарло)
 Гестеса Гвадалахара (Гвадалахара)
 Интер Мовистар (Алькала-де-Энарес, Мадрид)
 Карнисер Торрехон (Торрехон-де-Ардос)
 Каха Сеговия (Сеговия)
 Лобелье де Сантьяго (Сантьяго-де-Компостела)
 Марфил Санта-Колома (Санта-Колома-де-Граманет)
 МРА Наварра (Памплона)
 Пинто (Пинто)
 Плайас де Кастельон (Кастельон-де-ла-Плана)
 Фисиомедиа Манакор (Манакор)
 Футзал Картахена (Картахена)
 Эль-Посо (Мурсия)

Регулярный чемпионат

Плей-офф 
Указан счёт в серии. Победитель выяснялся в серии до двух побед.

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
 Подробности матчей регулярного первенства
 Подробности матчей плей-офф

Чемпионат Испании по мини-футболу